Császár (, aproximadamente «Chásar») es un apellido y un topónimo húngaro. Significa «César» o «Emperador». Puede referirse a:

Lugares 
 Császár, un municipio del condado de Komárom-Esztergom, en la región del Transdanubio Central, en Hungría.

Personas 
 Ákos Császár (1924-2017), matemático húngaro;
 Attila Császár (1958-2017), piragüista húngaro;
 Gábor Császár (n. 1984), balonmanista húngaro;
 Mónika Császár (n. 1954), gimnasta artística húngara.

Otros 
 Poliedro de Császár, poliedro no convexo sin diagonales descubierto por Ákos Császár en 1949.